Mas Torrent (Cassà de la Selva), mas a l'est del nucli de Cassà de la Selva (al Gironès) 
 Mas Torrent (Cervià de Ter), masia al nucli urbà de Cervià de Ter (al Gironès)
 Mas Torrent (Madremanya), al Gironès